Maria Kaczyńska (ur. 1907, zm. 1942) – polska pracownica poczty, nauczycielka tajnego nauczania, członek ZWZ-AK
 Maria Kaczyńska (ur. 1942, zm. 2010) – żona prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Zobacz też
 Tulipan Maria Kaczyńska – odmiana uprawna rośliny z rodzaju tulipan